Атняшка — деревня в Чернушинском районе Пермского края. Входит в состав Павловского сельского поселения.

Находится примерно в 8 км к юго-востоку от центра города Чернушки.

Население 
В 2005 году численность населения составляла 387 человек.

По результатам переписи 2010 года численность населения составила 344 человека, в том числе 165 мужчин и 179 женщин.

Примечания 

Населённые пункты Чернушинского района